Уазі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Уазі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Уазі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор